Ajami bezeichnet:
 Adschami-Schrift, arabische Schrift
 Ajami (Film), israelischer Film
 Ajami (Jaffa), Stadtviertel von Jaffa, Israel

Ajami ist der Familienname folgender Personen:
 Fouad Ajami († 2014), libanesisch-US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Historiker